

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 7 Marzo 2020.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 
 
Cardiff City: 2012-2013

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calciatori inglesi